Nico Marquardt (* 24. Mai 1994 in Potsdam) ist ein deutscher Politiker, Aufsichtsrat und Unternehmensberater.

Leben 
Marquardt wurde 1994 in Potsdam als Sohn des Oberstleutnants Harald Broh und der Krankenschwester Apolonia Marquardt geboren und besuchte das Humboldt-Gymnasium in Potsdam.

Im April 2008, im Alter von 13-Jahren, nahm er am Wettbewerb Jugend forscht teil mit der Forschungsarbeit The Killer Asteroid 99942 Apophis, worin er die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes des Asteroiden Apophis mit einem geostationären Satelliten und die daraus folgenden Konsequenzen auf die Einschlagswahrscheinlichkeit mit der Erde berechnete. Am Tag der Auszeichnung wurde Marquardt von der Bild-Zeitung interviewt, welche daraufhin einen Artikel veröffentlichte mit einer um den Faktor 100 höheren Wahrscheinlichkeit für einen Erd-Einschlag des Asteroiden im Jahr 2036, als von ihm berechnet. Die internationale Presse berichtete daraufhin in fast allen Ländern, obwohl Marquardt die Darstellung der Bild-Zeitung dementierte.

Von Januar 2013 bis 2021 war Marquardt Global Advisor für Social Media bei Mars One und Inhaber der Unternehmensberatung Rabbit. Marquardt ist seit August 2014 Aufsichtsrat der EWP (Energie und Wasser Potsdam GmbH), einer Tochter der Stadtwerke Potsdam und Aufsichtsrat des Klinikums Forst, einer Tochter der Klinikgruppe Ernst von Bergmann.

Politik 
Marquardt trat während seines Abiturs im Mai 2014 als SPD-Kandidat für die Kommunalwahlen an und wurde mit dem viertstärksten Ergebnis seiner Partei in das Potsdamer Stadtparlament gewählt, womit er der jüngste Abgeordnete aller deutschen Landeshauptstädte in Deutschland war. Im November 2015 stellte Marquardt Strafanzeige gegen den Bundesvorsitzenden der rechtsextremistischen Partei Der III. Weg, Klaus Armstroff, wegen einer gegen Flüchtlinge gerichteten Volksverhetzung. 2019 wurde er bei den Kommunalwahlen wiedergewählt und ist seitdem stellvertretender Vorsitzender des Digitalausschusses und Mitglied im Kulturausschuss.

Soziales Engagement 
Marquardt ist Mitglied bei D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt, der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) und bei Amnesty International. Darüber hinaus ist er Mitglied beim Tierschutzverein Potsdam und BUND.

Auszeichnung 
Im Rahmen des Wettbewerbs Jugend forscht erhielt er den ersten Preis in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften, die Sonderauszeichnung des Ministeriums für Bildung und Forschung sowie den Sonderpreis des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.

Sonstiges 
Der Astronom Fred Watson über Marquardt:

Weblinks 

 Offizieller Webauftritt von Nico Marquardt
 Offizieller Twitter-Account

Berichte über Nico Marquardt

Einzelnachweise 

Politiker (Potsdam)
SPD-Mitglied
Unternehmensberater
Politiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1994
Mann